Le mot ampyx provient du grec  (« diadème, têtière »).

Sciences et techniques 
 Ampyx est un  genre éteint de trilobites asaphides, de la famille des .
 Ampyx est un synonyme de Corynomalus, un genre de coléoptères de la famille des Endomychidae (sous-famille des Lycoperdininae).

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, Ampyx est le père de Mopsos, devin, argonaute et chasseur du sanglier de Calydon.
 En archéologie classique, un ampyx est une chaîne, un filet ou un bandeau, utilisé pour retenir les cheveux ou lier les crins d'un cheval.

Culture et société 
 Ampyx ou Ampyx-Verlag est une maison d'édition allemande, spécialisée dans l'entomologie (diptères) et la paléontologie (trilobites et inclusions dans l'ambre).
 Ampyx Power est une société allemande spécialisée dans l'énergie éolienne en vol.

Notes et références